El nombre de Convento de Nuestra Señora del Rosario, Convento del Rosario, Convento del Rosario de los Dominicos, Convento de Santa María del Rosario o Convento de Santa María del Rosario de los dominicos (además de que muchos conventos de este nombre cambiaron al nombre de Convento de Santo Domingo) es el nombre de varios edificios cristianos, catalogados como convento, de una orden en honor a Nuestra Señora del Rosario y pueden pertenecer a diversas órdenes religiosas, predominando la orden de los dominicos.

Conventos

en Colombia 
 Convento de Nuestra Señora del Rosario (PP. Dominicos), católico, en la ciudad de Bogotá;
 Convento de Nuestra Señora del Rosario, católico, en la ciudad de Chiquinquirá, Boyacá;

en España 
 Convento de Nuestra Señora del Rosario, católico, en la ciudad de Alcalá la Real, Jaén;
 Convento de Nuestra Señora del Rosario, católico, en la ciudad de Almagro, Ciudad Real;
 Convento de Nuestra Señora del Rosario, católico, en la ciudad de Arahal, Sevilla;
 Convento de Nuestra Señora del Rosario y Santo Domingo (B.I.C. 13/12/2005), católico, en la ciudad de Cádiz;
 Convento de Nuestra Señora del Rosario, católico, en la ciudad de Daroca, Zaragoza;
 Convento de Nuestra Señora del Rosario (actualmente de Santo Domingo), en la ciudad de Sevilla;
 Convento del Rosario (PP. Dominicos), católico creado en 1935, en la ciudad de Madrid;
 Convento de Nuestra Señora del Rosario, católico, en la ciudad de Sevilla;
 Convento de Nuestra Señora del Rosario (PP. Dominicos), católico construido a 1953, en la ciudad de Valladolid;
 Convento de Nuestra Señora del Rosario, católico, en la ciudad de Zafra, Badajoz;

en Puerto Rico 
 Convento de Nuestra Señora del Rosario, católico, en la ciudad de Bayamón;